Fox Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fox Township (Jasper County, Illinois)
 Fox Township (Kendall County, Illinois)
 Fox Township (Iowa)
 Fox Township (Missouri)
 Fox Township (Ohio)
 Fox Township (Pennsylvania)